Der Begriff Gemeindetag steht für:

 Bayerischer Gemeindetag
 Deutscher Gemeindetag
 Mennonitischer Gemeindetag
 Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
 Städte- und Gemeindetag der DDR